Thomas Parran ist der Name folgender Personen:

* Thomas Parran senior (1860–1955), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Parran junior (1892–1968), US-amerikanischer Mediziner und Regierungsbeamter